Avasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Avasjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (1,14 km²)
Aujojaure (Avasjön), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,46 km²)
Avasjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,52 km²)
Lill-Avasjön, sjö i Åsele kommun,  (98,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn